de Romeinse schrijfwijze van het getal 950;
de afkorting van Chronische myeloïde leukemie;
Chemical Markup Language, een markup-taal voor de chemie;
Centrum voor Milieukunde Leiden;
Cosmicus Montessori Lyceum, een school in Amsterdam.